Dunsford steht für:

 Cathie Dunsford (* 1953), neuseeländische Schriftstellerin
 Dunsford (Devon), Ort in Devon, UK